Società elvetica – Associazione storico-politica fondata a Zurigo nel 1727 da Johann Jakob Bodmer e attiva fino al 1746
 Società elvetica – Associazione illuminista fondata a Schinznach Bad tra il 1761 e il 1762
 Nuova società elvetica - Associazione apartitica fondata a Berna nel 1914